Добромир:
 Добромир (имя)
 Добромир (село)